Крупское — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Крупское — село в Бурубайском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2007 г.
 Крупское — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Крупское — село в Успенском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2001 г.
 Крупское — до 2000 г. название села имени Бактыбая Жолбарысулы Ескельдынского района Алматинской области.
 Крупское — до 1992 г. название села Кабанбай Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.
 Крупское — до 2001 г. название села Коктобе в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Крупское — до 2000 г. название села Асиларык Сайрамского района Туркестанской области.

Киргизия 
 Крупское — село в Московском районе Чуйской области.
 Крупское — прежнее название села Ак-Жар Кара-Бууринского района Талаской области.

Россия 
 Крупское — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Крупское — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Крупское — село в Нагайбакском районе Челябинской области.

Украина 
 Крупское — село в Николаевском районе Львовской области.
 Крупское — село в Глобинском районе Полтавской области, ликвидировано в 1990 году
 Крупское — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Крупское — до 2016 г. название села Студень в Малинском районе Житомирской области.
 Крупское — до 2016 г. название села Карловка Кировоградского района Кировоградской области.
 Крупское — до 2016 г. название села Николаевка в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Крупское — до 2016 г. название села Базилевка в Конотопском районе Сумской области.

См. также 
 Крупское сельское поселение
 Крупская (фамилия)
 Крупский
 Крупской